Friedrich Windischmann (1811–1861), teòleg, filòleg i orientalista alemany
 Karl Joseph Hieronymus Windischmann (1775–1839), metge, filòsof i antropòleg alemany
 Mike Windischmann (* 1965), futbolista estatunidenc